The Lonely Hearts Club Tour — второй концертный тур уэльской певицы Marina and the Diamonds в поддержку её второго студийного альбома Electra Heart (2012).

Даты тура были объявлены в День Святого Валентина, а даты североамериканской части тура были объявлены в апреле. Тур начался вместе с европейской частью тура Mylo Xyloto Tour известной группы Coldplay, т.е. 18 мая 2012 года в Португалии, город Порту на Estádio do Dragão. Марина выступала в качестве разогрева. Особенностью тура является небольшая сцена, оформленная в стиле комнаты одинокой девушки, мечтающей о любви. Вместе с живой музыкой, образами Марины и приглушенным освещением все это создает ощущение единения. 10 июля 2012 года, Марина объявила на своем официальном сайте даты тура по Великобритании (с 30 сентября 2012 - Лидс до 15 октября 2012 - Оксфорд). с 10 июля 2012 по 18 августа 2012 проходят концерты в рамках утра в Северной Америке. 
С 28 августа 2012 по 28 ноября 2012 - Вторая европейская часть тура. 11 февраля 2013 отменяется третья европейская часть тура. С 4 мая 2013 перед началом шоу стал проигрываться отрывок из новой песни «Electra Heart» («I'm Electra, I'm Electra Heart Only livin', livin' in the dark Lights, they blind me.. Can we go back? Go back to the start? Where the holy father made his mark Lights, they blind me.. Can we go back?» 29 мая 2013 тур заканчивается концертом в Центральном Парке (Нью-Йорк).

Даты концертов 

A ^ Концерт был частью Boston Calling Music Festival 2013

Трек-листы

Трек-Лист (Европа 18 мая 2012 - 1 июля 2012) 
 Homewrecker
 Oh No!
 Mowgli's Road
 Lies
 I Am Not A Robot
 The State Of Dreaming
 Power & Control
 Bubblegum Bitch
 Starring Role
 Obsessions
 Living Dead
 Primadonna
 How to Be a Heartbreaker
 Shampain
 Radioactive
 Teen Idle
 Fear and Loathing
 Hollywood

Трек-Лист Северная Америка (10 июля 2012 - 18 августа 2012) 
1. Homewrecker
2. Oh No!
3. Mowgli's Road
4. Lies
5. I Am Not A Robot
6. The State Of Dreaming
7. Power & Control
8. Bubblegum Bitch
9. Starring Role
10. Obsessions
11. Hypocrates
12. Primadonna
13. Shampain
14. Hollywood 
15. Radioactive
16. Teen Idle
17. Fear and Loathing
18. How to Be a Heartbreaker

Трек-Лист Европа (28 августа 2012 - 29 августа 2012 ) 
1. Lonely Hearts Club
2. Homewrecker
3. Oh No!
4. Mowgli's Road
5. Lies
6. I Am Not A Robot
7. The State Of Dreaming
8. Power & Contro
9. Bubblegum Bitch
10. Starring Role
11. Obsessions
12. Valley Of The Dolls
13. Primadonna
14. Shampain
15. Hollywood
16. Radioactive
17. Fear and Loathing
18. Teen Idle
19. Hypocrates 
20. How to Be a Heartbreaker

Трек-Лист Северная Америка (3 декабря 2012 - 19 декабря 2012) 
1. Homewrecker
2. Oh No!
3. Mowgli's Road
4. Lies
5. I Am Not A Robot
6. The State Of Dreaming
7. Power & Contro
8. Bubblegum Bitch
9. Starring Role
10. Obsessions
11. Hollywood
12. Sex Yeah
13. Shampain
14. Radioactive
15. Primadonna
16. Fear and Loathing
17. Teen Idle
18. How to Be a Heartbreaker

Трек-Лист Северная Америка (2 мая 2013 - 29 мая 2013) 
1. Electra Heatr (promo)
2. Homewrecker
3. Oh No!
4. Bubblegum Bitch
5. I Am Not A Robot
6. Lies
7. The State Of The Dreaming
8. Power and Control
9. Mowgli`s Road
10. Starring Role
11. Obsessions
12. Numb
13. Radioactive
14. Primadonna
15. E.V.O.L. (песня исполнялась только на концерте в Чикаго (20 мая 2013)
16. Shampain
17. Hollywood
18. Fear and Loathing
19. Teen Idle
20. How to Be a Heartbreaker

Примечания 

Концертные туры Марины Диамандис